Recuay (stad), een stad in Peru
Recuay (provincie), een provincie van Peru
Recuay (district), een district van Peru
Recuaycultuur, een cultuur in Peru tussen ca. 200 vC en ca. 600 nC